

Провіденс — округ в штаті Род-Айленд
 Провіденс — місто, штат Алабама
 Провіденс — місто в окрузі Вебстер, штат Кентуккі
 Провіденс — місто, штат Нью-Йорк
 Провіденс — місто, штат Род-Айленд
 Провіденс — місто, штат Юта
 Провіденс Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія

 Провіденс — невключена територія в штаті Індіана
 Провіденс — невключена територія в штаті Меріленд
 Провіденс — місто-привид в штаті Огайо